Lüsche ist der Name folgender Orte in Niedersachsen:

 Lüsche (Bakum), Bauerschaft der Gemeinde Bakum, Landkreis Vechta
 Lüsche (Steinhorst), Ortsteil in der Gemeinde Steinhorst, Landkreis Gifhorn